Un bonsaï est un arbre ou une plante cultivée dans un pot.
Bonzai Records est un label de musique électronique belge.
Bonsaï Music est un label de musique français spécialisé dans le jazz, en particulier le jazz italien.
Bonsái est un film chilien de Cristián Jiménez (2011).